Woronowa ist der Familienname folgender Personen:

 Tatjana Gennadjewna Woronowa (* 1975), russische Politikerin und Staatsfrau